Lliga Democràtica Social de Voivodina (del seu nom en serbi Liga Socijaldemokrata Vojvodine), partit polític de Sèrbia
 Llengua de signes valenciana, llengua de signes usada pels sords del País Valencià
 Llengua de signes veneçolana, llengua de signes usada pels sords de Veneçuela